El término Bulle viene del francés Burbuja y puede referirse a:

Bulle, comuna francesa del departamento de Doubs.
Bulle, comuna suiza del cantón de Friburgo.
Bulles, comuna francesa del departamento de Oise.